Grands Boulevards (Parigi) – i principali boulevard di Parigi
Grands Boulevards – stazione della metropolitana di Parigi